Dywizjony artylerii noszące numer 5:

Wojska Polskiego:
 5 Dywizjon Artylerii Konnej (1921-1939)
 5 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939)
 5 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1941-1942 → 5 Kresowy Pułk Artylerii Przeciwlotniczej)
 5 Dywizjon Artylerii Samochodowej (1944-1945)
 5 Dywizjon Artyleryjskiego Rozpoznania Pomiarowego (1944-1945)
 5 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1945-1957 → 5 da)
 5 Dywizjon Artylerii (1957-1963 → 5 dam)
 5 Dywizjon Artylerii Mieszanej (1963-1991)
 5 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1955-1967)
 5 Dywizjon Artylerii (1967-1993)
 5 Dywizjon Rakiet (1993-1994)

Cesarskiej i Królewskiej Armii:
 5 Dywizjon Artylerii Konnej (do 1918)